Stora Mysingen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Mysingen, Östergötland, sjö i Söderköpings kommun,  (8,36 ha)
Stora Mysingen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun,  (14,6 ha)

Se även
Mysingen (olika betydelser)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn